Лю Сян (історик)
Лю Сян (ван)
Лю Сян (легкоатлет)